Ankh, antico simbolo sacro egizio
Ankh: The Tales of Mystery, videogioco per Acorn del 1998
Ankh (videogioco), videogioco per PC del 2005
Ankh-Morpork, città di fantasia del Mondo Disco, serie fantasy di Terry Pratchett